

Cinema
The Caddy – cortometraggio muto del 1924 scritto e diretto da Arvid E. Gillstrom

Persone
 Dorian Caddy (1995) – calciatore francese
 Peter Caddy (1917-1994) – militare, esoterista e attivista britannico

Altro
 Caddy – supporto per CD
 Caddy – furgone Volkswagen
 Caddy – il portabastoni nello sport del golf
 Caddy – nome con il quale viene chiamata la golf cart
 Caddy – server web open source